Купецкий - фамилия:

 Купецкий, Валерий Николаевич — известный исследователь Арктики, доктор географических наук, почетный полярник, ветеран авиации Арктики. Обосновал направление движения ледокола Арктика в экспедиции 1977 года.
 Купецкий, Иоганн (1667—1740) — немецкий портретный и исторический живописец. 
 Купецкий, Роберт - польский политик и дипломат.

См. также 
 Купец